Boleadora puede referirse a:
 Boleadora, un instrumento similar a la cuchara para dar forma de bola al helado.
 Boleadora, arma de caza arrojadiza o contundente similar a una honda para lanzar proyectiles.